Ю́рий Соловьёв: Соловьёв, Юрий Борисович (1920—2013) — советский дизайнер.
 Соловьёв, Юрий Борисович (1929—1995) — советский и российский историк.
 
 Соловьёв, Юрий Владимирович (1940—1977) — артист балета, народный артист СССР.
 Соловьёв, Юрий Геннадьевич (род. 1944) — советский футболист.
 Соловьёв, Юрий Иванович (род. 1924) — советский и российский химик, историк науки, член-корреспондент АН Латвии.
 Соловьёв, Юрий Ильич (род. 1962) — марийский писатель, журналист, редактор.
 
 Соловьёв, Юрий Петрович (1944—2003) — доктор наук, профессор мехмата МГУ.
 Соловьёв (Соловьёв-Савояров), Юрий Феликсович (Юрий Ханон; род. 1965) — российский писатель, художник и композитор.
 Соловьёв, Юрий Филиппович (1925—2011) — первый секретарь Ленинградского обкома КПСС.
 Соловьёв, Юрий Яковлевич (род. 1931) — советский и российский историк геологии.
 Соловьёв, Юрий Яковлевич (1871—1934) — русский и советский дипломат.

Примечания